Il doppio maschile del Pilot Pen Tennis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Marcelo Melo e André Sá erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Julian Knowle e Jürgen Melzer.

Julian Knowle e Jürgen Melzer hanno battuto in finale 6-4, 7-6(3) Bruno Soares e Kevin Ullyett.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (finale)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone principale

Pilot Pen Tennis 2009
ATP World Tour 2009